Setia Budi (Setia Budi), een plaats in Indonesië
Setia Budi (Teras Terunjam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing